Воронков, Константин: